De Beker van Melanesië 1988 was het eerste toernooi dat werd gehouden voor de landen van Melanesië. Het vond plaats op de Salomonseilanden. Er deden 4 landen mee.

Toernooi

Eindstand

Wedstrijden poulefase

3e/4e plek

Finale

Voetbal in Oceanië
Voetbal in de Salomonseilanden
Voetbal in 1988
Sportevenement in de Salomonseilanden